Fox Life je televizijski kanal, dio Fox Broadcasting Companyja, koji se emitira u Južnoj Americi, Europi i Japanu (gdje se emitira i HD verzija). Cjelokupni program uključuje brojne televizijske serije, telenovele i filmove te različite lokalne programe. 13. svibnja 2004. je pokrenut u Italiji, 19. svibnja 2005. u Portugalu te u Bugarskoj 8. rujna 2005. Za Južnu Ameriku, on je započeo u siječnju 2006., kada je pokrenut u Brazilu. U Hrvatskoj se emitira od 9. studenog 2007. godine i to regionalna verzija za zemlje bivše Jugoslavije i Albaniju.

Podnaslovljen je na hrvatski jezik i emitira se putem MAXtv-a, Iskon.TV-a, Total TV-a, B.net-a i ostalih televizijskih platformi u Hrvatskoj.

Serije 

Popis nekih serija koje se emitiraju ili su se emitirale na Fox Life-u:

 8 Jednostavnih pravila (Fox Life Bugarska i Hrvatska)
 Svijet prema Jimu (Fox Life Hrvatska i Portugal)
 Ally McBeal (Fox Life Bugarska, Hrvatska, Poljska i Portugal)
 Bostonsko pravo (Fox Life Bugarska, Hrvatska i Turska)
 Karolina u gradu (Fox Life Bugarska i Hrvatska)
 Kupid (Fox Life Bugarska i Hrvatska)
 Kućanice (Fox Life Italija, Bugarska, Poljska, Rusija, Portugal, Hrvatska i Grčka) 
 Dharma & Greg (Fox Life Bugarska, Poljska, Hrvatska i Turska) 
 Dirt (Fox Life Bugarska, Poljska, Hrvatska, Rusija i Grčka)
 Šaptačica duhovima (Fox Life Poljska, Grčka, Hrvatska i Portugal)
 Uvod u anatomiju (Fox Life Bugarska, Grčka, Poljska, Hrvatska, Rusija i Portugal)
 Dr. House (Fox Life Bugarska i Hrvatska)
 Slobodni Strijelci (Fox Life Bugarska i Hrvatska)
 Kevin Hill (Fox Life Bugarska, Poljska, Hrvatska, Grčka i Rusija)
 Povjerljiva kuhinja (Fox Life Bugarska i Hrvatska)
 Las Vegas (Fox Life Poljska)
 Skoro savršen (Fox Life Srbija i Hrvatska)
 Ljutit čovjek (Fox Life Bugarska, Hrvatska and Srbija, Poljska i Rusija)
 Hawaiiski hotel (Fox Life Hrvatska)
 Reba (Fox Life Hrvatska)
 Rokerica Rita (Fox Life Portugal i Hrvatska)
 Stažisti (Fox Life Bugarska i Hrvatska)
 Ženske priče (Fox Life Poljska, Portugal, Hrvatska i Bugarska)
 Ružna Betty (Fox Life Bugarska, Poljska, Portugal, Hrvatska, Rusija i Grčka)
 Što o Brian-u? (Fox Life Poljska, Hrvatska i Rusija)
 Čudne igre (Fox Life Hrvatska)
 Will and Grace (Fox Life Grčka, Hrvatska i Bugarska)
 Valentinovo (Fox Life Grčka i Hrvatska)
 Slatke male lažljivice 
  Tko živ, tko mrtav

Vanjske poveznice
 Fox Life - hrvatska službena web stranica

Televizijske postaje